Cetățuia se poate referi la:
 Localități din România:
 Cetățuia, Bacău		
 Cetățuia, Dâmbovița		
 Cetățuia, Giurgiu
 Cetățuia, Harghita	
 Cetățuia, Vaslui
 Cetățuia (Cioroiași), Dolj
 Cetățuia (Vela), Dolj

 Locuri:
 Cetățuia, fortificație istorică și deal din Cluj-Napoca
 Cetățuia, fortificație din Brașov
 Cetățuia, sit arheologic lângă Cugir, cod LMI AB-I-m-B-00030.02

 Mănăstiri:
 Mănăstirea Cetățuia - mănăstirea din cadrul comunei Cetățeni din județul Argeș, monument istoric
 Mănăstirea Cetățuia - mănăstirea din cadrul satului Haleș din județul Buzău
 Mănăstirea Cetățuia - mănăstire din municipiul Iași, monument istoric

Cetățuie 
 Cetățuie, Săvârșin
 Costești - Cetățuie

Vezi și 
 Cetate (dezambiguizare)
 Cetatea (dezambiguizare)

Toponime românești